Sainte Irène désigne plusieurs saintes chrétiennes.

Les saintes les plus vénérées sont Irène de Thessalonique et Irène de Rome en Occident, ainsi que Irène de Magédon et Irène de Mytilène en Orient.

Saintes des Églises catholiques et orthodoxes

Par ordre chronologique du décès :
 Irène de Rome († 304), martyre, épouse de saint Castulus, reproduite sur plusieurs peintures célèbres auprès de saint Sébastien mourant criblé de flèches ;
 Irène de Thessalonique († 304), martyre avec Agapè et Chionie ; célébrée en Occident le 5 avril et en Orient le 16 avril ;
 Irène de Magédon (), mégalomartyre en Perse sous Shapur I ; célébrée le 5 mai ;
 Irène d'Alexandrie, ( ou  ?), avec Nicandre ou Nicanor, Marcien, Apollonius, Léonide, Arrios, Gorgios, Hyperechios, Selinias, et Pammon ou Pambo, martyrs en Égypte ; célébrés le 5 juin ;
 Sophie et Irène d'Égypte (), martyres mortes par le glaive ; célébrées le 18 septembre ;
 Irène († 379), sœur du 37 pape saint Damase, vierge ; célébrée localement le 21 février ;
 Irène de Gaza († 490), higoumène en Palestine ; célébrée le 26 février ;
 Irène du Portugal (), ou Irène de Nabancia ou Irène de Tomar, martyre ; célébrée le 20 octobre ;
 Irène l'Athénienne († 803), impératrice épouse de l'empereur byzantin Léon IV le Khazar ; célébrée le 7 août ;
 Irène de Cappadoce († vers 912), abbesse du monastère de Chrysobalanton (la Bourse-d'Or) près de la citerne d'Aspar, ascète, prophétesse et thaumaturge ; célébrée le 28 juillet ;
 Irène de Hongrie († 1134), ou Piroska ou Eirene ou Xénia ou Xénie, fille du roi Ladislas  de Hongrie et épouse de Jean II Comnène, fondatrice du monastère du Pantocrator à Constantinople, impératrice devenue moniale Xénia ; célébrée le 13 août.

Saintes et bienheureuses des Églises catholiques

Saintes des Églises orthodoxes
 Irène et Plantin, moines ; fêtés le 21 octobre.
 Irène, Nicolas et Raphaël († 1463), martyrs à Mytilène ; fêtés le 9 avril ou le mardi de Pâques.

Références

Voir aussi 
 Irénée, saint fêté le 28 juin dans l'Église catholique romaine et le 23 août dans l'Église orthodoxe.

Irène
Irène